Primorac ist der Familienname folgender Personen:

 Boro Primorac (* 1954), bosnischer Fußballspieler und -trainer
 Dragan Primorac (* 1965), kroatischer Politiker
 Iva Primorac (* 1996), kroatische Tennisspielerin
 Jure Primorac (* 1981), französischer Fußballspieler kroatischer Abstammung
 Karlo Primorac (* 1984), kroatischer Fußballspieler
 Mario Primorac (* 1961), bosnischer Basketballspieler und -trainer
 Zoran Primorac (* 1969), kroatischer Tischtennisspieler